

Astronomie
 Une supernova est une nova gigantesque.

Cinéma et télévision
  est un film espagnol réalisé par Juan Miñón en 1993 ;
 Supernova est un film américain réalisé par Walter Hill en 2000 ;
 Supernova (Expérience n°1) est un long métrage fantastique de Pierre Vinour, sorti en 2003 ;
  est un téléfilm américain réalisé par John Harrison en 2005 ;
  est une série télévisée britannico-australienne créée par Matt Lipsey en 2005 ;
 Supernova est un film néerlandais de Tamar van den Dop, sorti en 2014 ;
 Supernova est un film britannique de Harry Macqueen, sorti en 2020.

Musique
  est un groupe américain de pop punk formé en 1989.
 Supernova est aussi un groupe de rock brésilien espérantophone formé en 2004.
 Supernova est un album de Lisa Lopes sorti en 2001.
 Supernova est une chanson de Liz Phair présente sur l'album Whip-Smart sorti en 1994.
 Supernova est une chanson du groupe Oomph! présente sur l'album Ego sorti en 2001.
 Supernova est une chanson du groupe de Drum'n'Bass nommé "Spor".
 Champagne Supernova est une chanson du groupe anglais Oasis, et qui a donné son nom a la supernova "SN 2003fg" en 2003.
 Le Supernova est un synthétiseur numérique de la marque Novation.

Autres 
 Supernova est le  album B.D. de la série Les Simpson.
 Dacia SuperNova est une automobile du constructeur roumain Dacia.
Supernova le nom de ring d'un catcheur de la Nu-Wrestling Evolution.
Mamie Supernova (Grandmother Spacewarp dans la version en anglais) est l'auteur de contes mentionnés dans le Cycle de Fondation.

Homonymie de titre